Markopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory J. Markopoulos (1928–1992), US-amerikanischer Avantgarde-Filmemacher
 Yannis Markopoulos (* 1939), griechischer Komponist und Sänger